Мальтийская Премьер-лига 1989/1990 () — 75-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1989/1990
Мальта
Мальта
1989 год на Мальте
1990 год на Мальте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990